

Отвіль — муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Отвіль — муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Отвіль — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя
 Отвіль — муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Отвіль — муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале

 Отвіль-Лон — колишній муніципалітет у департаменті Ен
 Отвіль-ла-Гішар — муніципалітет у департаменті Манш
 Отвіль-ле-Діжон — муніципалітет у департаменті Кот-д'Ор
 Отвіль-сюр-Мер — муніципалітет у департаменті Манш
 Отвіль-сюр-Ф'є — муніципалітет у департаменті Верхня Савойя

Отвіль — громада в кантоні Фрібур
 Отвіль-ам-Зее — громада в кантоні Цюрих
 Отвіль-ан-дер-Ліммат — громада в кантоні Цюрих